Jeffrey – variante del nome proprio di persona inglese maschile Geoffrey
 Jeffrey – opera teatrale del 1992
 Jeffrey – film statunitense del 1995

 Jeffrey City – città del Wyoming, Stati Uniti d'America
 Jeffrey Street – strada di Sydney

Persone
 David Jeffrey – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Larry Jeffrey – hockeista su ghiaccio canadese
 Myles Jeffrey – attore e doppiatore statunitense
 Rhiannon Jeffrey – ex nuotatrice statunitense
 Richard Jeffrey – filosofo e logico statunitense
 William Jeffrey – allenatore di calcio scozzese

Pagine correlate 
John Jeffrey
Peter Jeffrey (disambigua)